

Розендейл — місто, штат Міссурі
 Розендейл — місто, штат Нью-Йорк
 Розендейл — місто, штат Вісконсин
 Розендейл — селище, штат Вісконсин
 Розендейл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк